Le tournoi de tennis de Philadelphie est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1977 se dispute du 14 au .

Chris Evert remporte le simple dames. En finale, elle bat Martina Navrátilová, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Françoise Dürr et Virginia Wade.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours 
Une première tête de série est exemptée de premier tour.

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Philadelphie
 Saison 1977 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1977
Philadelphie
Tennis aux États-Unis en 1977
Tennis en mars 1977